Enzi ist der Name folgender Personen:

 Mike Enzi (1944–2021), US-amerikanischer Politiker

 Enzi Fuchs (* 1937), deutsche Schauspielerin

Enzi bezeichnet des Weiteren:
 Enzi (Möbel)